Болотниця — у слов'янській міфології дружина Болотника, духа болота.

Села:
 Болотниця — Житомирська область, Народицька селищна громада
 Болотниця — Чернігівська область, Прилуцький район